Darsena – bacino acqueo artificialeDarsena di Milano, bacino acqueo artificiale situato a Milano nei pressi di Porta TicineseDarsena''', stazione della metropolitana di Genova